Il Campionato bielorusso di scacchi si gioca in Bielorussia dal 1924 per determinare il campione nazionale di scacchi. Dal 1928 si gioca anche il campionato femminile.

Lista dei vincitori 
 Le colonne sono ordinabili tramite i pulsanti a fianco dei titoli.

{| class="sortable wikitable"
|+ Campionato open
! # !! Anno !! Vincitore
|-
|   1 || 1924 || Solomon Rosenthal
|-
|   2 || 1925 || Solomon Rosenthal
|-
|   3 || 1926 || Konstantin Vygodchikov
|-
|   4 || 1928 || Vladislav Silich
|-
|   5 || 1932 || Nikolai Riumin 
|-
|   6 || 1933 || Abram Manevich
|-
|   7 || 1934 || Vladislav Silich
|-
|   8 || 1936 || Gavril Veresov
|-
|   9 || 1937 || Vladislav Silich
|-
| 10 || 1938 || Abram Manevich
|-
| 11 || 1939 || Gavril Veresov
|-
| 12 || 1941 || Gavril Veresov
|-
| 13 || 1947 || Vladimir Saigin
|-
| 14 || 1948 || Ratmir Kholmov
|-
| 15 || 1949 || Vladimir Saigin
|-
| 16 || 1950 || Vladimir Saigin
|-
| 17 || 1951 || Vladimir Saigin
|-
| 18 || 1952 || Isaac Boleslavsky  Vladimir Saigin
|-
| 19 || 1953 || Vladimir Saigin  Alexey Suetin
|-
| 20 || 1954 || Vladimir Saigin
|-
| 21 || 1955 || Alexey Suetin
|-
| 22 || 1956 || Boris Goldenov
|-
| 23 || 1957 || Alexey Suetin
|-
| 24 || 1958 || Gavril Veresov
|-
| 25 || 1959 || Alexey Suetin
|-
| 26 || 1960 || Alexey Suetin
|-
| 27 || 1961 || Alexey Suetin
|-
| 28 || 1962 || Albert Kapengut
|-
| 29 || 1963 || Gavril Veresov
|-
| 30 || 1964 || Isaac Boleslavsky
|-
| 31 || 1965 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 32 || 1966 || Abram Roizman
|-
| 33 || 1967 || Albert Kapengut
|-
| 34 || 1968 || Albert Kapengut
|-
| 35 || 1969 || Albert Kapengut
|-
| 36 || 1970 || Viktor Zheliandinov 
|-
| 37 || 1971 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 38 || 1972 || Viktor Kupreichik
|-
| 39 || 1973 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 40 || 1974 || Evgeny Mochalov 
|-
| 41 || 1975 || Vladimir Veremeichik 
|-
| 42 || 1976 || Albert Kapengut
|-
| 43 || 1977 || Albert Kapengut
|-
| 44 || 1978 || Albert Kapengut
|-
| 45 || 1979 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 46 || 1980 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 47 || 1981 || Boris Malisov
|-
| 48 || 1982 || Viacheslav Dydyshko  Peter Korzubov
|-
| 49 || 1983 || Sergey Yuferov  Leonid Basin
|-
| 50 || 1984 || Boris Gelfand
|-
| 51 || 1985 || Boris Gelfand
|-
| 52 || 1986 || Rustem Dautov
|-
| 53 || 1987 || Ilya Smirin
|-
| 54 || 1988 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 55 || 1989 || Aljaksej Aljaksandraŭ
|-
| 56 || 1990 || Aljaksej Aljaksandraŭ
|-
| 57 || 1991 || Evgeny Mochalov  Viacheslav Dydyshko
|-
| 58 || 1992 || non disputato
|-
| 59 || 1993 || Aljaksej Fëdaraŭ
|-
| 60 || 1994 || Yury Shulman
|-
| 61 || 1995 || Aljaksej Fëdaraŭ
|-
| 62 || 1996 || Aljaksej Aljaksandraŭ
|-
| 63 || 1997 || German Kochetkov
|-
| 64 || 1998 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 65 || 1999 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 66 || 2000 || Andrei Kovalev
|-
| 67 || 2001 || Sergei Azarov
|-
| 68 || 2002 || Sergei Azarov
|-
| 69 || 2003 || Viktor Kupreichik
|-
| 70 || 2004 || Andrei Malyush
|-
| 71 || 2005 || Aljaksej Fëdaraŭ
|-
| 72 || 2006 || Viacheslav Dydyshko
|-
| 73 || 2007 || Aljaksej Aljaksandraŭ
|-
| 74 || 2008 || Aljaksej Fëdaraŭ
|- 
| 75 || 2009 || Sergei Zhigalko
|-
| 76 || 2010 || Evgeny Podolchenko
|-
| 77 || 2011 || Andrey Zhigalko
|-
| 78 || 2012 || Sergei Zhigalko
|-
| 79 || 2013 || Sergei Zhigalko
|-
| 80 || 2014 || Kirill Stupak
|-
| 81 || 2015 || Kirill Stupak
|-
| 82 || 2016 || Vladislav Kovalev
|-
| 83 || 2017 || Aljaksej Fëdaraŭ
|-
| 84 || 2018 || Aljaksej Aljaksandraŭ
|-
| 85 || 2019 || Aljaksej Aljaksandraŭ 
|-
| 86 || 2020 || Mihail Nikitenko 
|}

{| class="sortable wikitable"
|+ Campionato femminile
! # !! Anno !!  Vincitrice
|-
|   1||1928||S. Duner
|-
|   2||1939||Shames
|-
|   3||1952||G. Neviadomskaya
|-
|   4||1954||G. Neviadomskaya
|-
|   5||1955||Nekrasova
|-
|   6||1957||Elena Lychkovskaya  G. Neviadomskaya
|-
|   7||1959||L. Chuvashova
|-
|   8||1960||Kira Zvorykina
|-
|   9||1961||Galina Archakova
|-
| 10||1962||Galina Archakova
|-
| 11||1963||Galina Archakova
|-
| 12||1965||Tamara Golovey
|-
| 13||1966||Galina Archakova
|-
| 14||1968||Galina Archakova
|-
| 15||1969||Tamara Golovey
|-
| 16||1971||G. Ozhigina
|-
| 17||1973||Kira Zvorykina
|-
| 18||1974||Tatiana Kostina
|-
| 19||1975||Kira Zvorykina
|-
| 20||1976||Tamara Golovey
|-
| 21||1977||Irina Turapina
|-
| 22||1978||Ludmila Tsifanskaya
|-
| 23||1979||G. Ozhigina
|-
| 24||1980||Irina Turapina
|-
| 25||1981||Elmira Khorovets
|-
| 26||1982||Tatiana Zagorskaya
|-
| 27||1983||Tatiana Zagorskaya
|-
| 28||1984||Elmira Khorovets
|-
| 29||1985||Rakhil Eidelson
|-
| 30||1986||Irina Botvinnik
|-
| 31||1987||Elmira Khorovets
|-
| 32||1988||Elena Zayats
|-
| 33||1989||Rakhil Eidelson
|-
| 34||1990||Ilaha Kadimova
|-
| 35||1991||O. Lomakina
|-
| 36||1992||Tatiana Zagorskaya
|-
| 37||1993||Rakhil Eidelson
|-
| 38||1994||Tatiana Zagorskaya
|-
| 39||1995||Rakhil Eidelson
|-
| 40||1996||Tatiana Zagorskaya
|-
| 41||1997||Rakhil Eidelson
|-
| 42||1998||Rakhil Eidelson
|-
| 43||1999||Natalia Popova
|-
| 44||2000||Natalia Popova
|-
| 45||2001||Irina Tetenkina
|-
| 46||2002||Anna Sharevich
|-
| 47||2003||Rakhil Eidelson
|-
| 48||2004||Rakhil Eidelson
|-
| 49||2005||Anna Sharevich
|-
| 50||2006||Natalia Popova
|-
| 51||2007||Anna Sharevich
|-
| 52||2008||Natalia Popova
|-
| 53||2009||Natalia Popova
|-
| 54||2010||Nastassia Ziaziulkina
|-
| 55||2011||Anna Sharevich
|-
| 56||2012||Nastassia Ziaziulkina
|-
| 57||2013||Nastassia Ziaziulkina
|-
| 58||2014||Maria Nevioselaya
|-
| 59||2015||Lanita Stetsko
|-
| 60||2016|| Nastassia Ziaziulkina
|-
| 61||2017|| Nastassia Ziaziulkina
|-
| 62||2018|| Nastassia Ziaziulkina
|-
| 63||2019|| Aliaksandra Tarasenka
|-
| 64||2020|| Kseniya Zeliantsova
|}

Note
 

Bielorussia